

Postacie 
 Amy Rose – fikcyjna postać występująca w grach z serii Sonic the Hedgehog
 Anika Noni Rose – amerykańska aktorka i wokalistka
 Axl Rose – amerykański wokalista rockowy, lider Guns N’ Roses
 Bruno Marie-Rose – francuski lekkoatleta, sprinter
 Calypso Rose – piosenkarka
 Carl Rose – polski mistrz murarski i ciesielski
 Derrick Rose – amerykański koszykarz
 Edmund Rose – niemiecki chirurg
 Edward Rose – amerykański tłumacz i przewodnik na północnych obszarach Gór Skalistych
 Elena Ferretti – włoska piosenkarka wykonująca muzykę Italo-Disco, Disco oraz Eurobeat znana pod pseudonimem Rose.
 Emily Rose – australijska wioślarka
 Eva Röse – szwedzka aktorka filmowa
 Guy Rose – amerykański malarz impresjonista
 Henry Rose – dwudziesty dziewiąty burmistrz Los Angeles
 Irwin Rose – amerykański biolog
 Jerzy Edwin Rose – polsko-amerykański lekarz psychiatra, neuroanatom
 Katy Rose – amerykańska piosenkarka wykonująca muzykę z kręgu indie pop i elektronicznej
 Leonard Rose – amerykański wiolonczelista
 Maksymilian Rose – polski neurolog, neuroanatom i psychiatra
 Marco Rose – niemiecki piłkarz
 Maria Rose – polska działaczka niepodległościowa
 Marian Rose – polski żużlowiec
 Mary Rose – XVI-wieczna karaka, flagowy okręt floty wojennej króla Henryka VIII
 Mauri Rose – amerykański kierowca wyścigowy
 Mervyn Rose – tenisista australijski
 Mia Rose – angielska piosenkarka portugalskiego pochodzenia
 Michael Rose – jamajski muzyk
 Morgan Rose – perkusista i jeden z założycieli zespołu Sevendust
 Murray Rose – australijski pływak
 Ralph Rose – amerykański lekkoatleta
 Remaldo Rose – lekkoatleta jamajski, sprinter
 Sativa Rose – meksykańska modelka i aktorka pornograficzna
 Seraphim Rose – amerykański mnich prawosławny
 Tim Rose – amerykański piosenkarz folkowy i kompozytor
 Yuri Rose – holenderski piłkarz
 Rosé – nowozelandzka piosenkarka

Lokalizacje

we Włoszech 
 Rose – miejscowość i gmina w regionie Kalabria, w prowincji Cosenza

w Stanach Zjednoczonych 
 Rose – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Rose – jednostka osadnicza w stanie Oklahoma, w hrabstwie Mayes
 Rose – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara
 Rose (ang. Rose Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Shelby
 Rose (ang. Rose Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Oakland
 Rose (ang. Rose Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Ogemaw
 Rose (ang. Rose Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Wayne
 Rose (ang. Rose Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman
 Rose (ang. Rose Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Carroll
 Rose (ang. Rose Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Jefferson
 Rose (ang. Rose Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Lyman
 Rose (ang. Rose Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Waushara

Pozostałe 
 Rose Atoll – atol położony w archipelagu Samoa, administracyjnie należący do Samoa Amerykańskiego
 (7571) Weisse Rose – planetoida z grupy pasa głównego asteroid
 Rose (Retba) – słone jezioro w Senegalu

Obiekty 
 Rose Bowl – stadion sportowy w Pasadenie, Kalifornia w Stanach Zjednoczonych
 Rose Rotana Suites – 333-metrowy i 72-piętrowy wieżowiec przy ulicy Szajcha Zaida w Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich
 Kamienica Carla Rose w Bydgoszczy – kamienica położona w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 51

Muzyka 
 ROSE – singel zespołu Versailles
 Rose – singel zespołu B.A.P
 Black Rose – duńska hardrockowa grupa muzyczna
 English Rose – trzeci album studyjny zespołu Fleetwood Mac
 Ghost of a Rose – czwarty album studyjny Blackmore’s Night wydany w 2003
 Hollywood Rose – nazwa zespołu założonego przez Axla Rose’a i Izzy'ego Stradlina
 Rose Tattoo – australijska grupa hard rockowa

Film 
 Danny Rose z Broadwayu – amerykańska komedia filmowa z 1984 roku
 Egzorcyzmy Emily Rose – film dramatyczny z 2005 roku w reżyserii Scotta Derricksona
 Historia Rose – film z 1991 roku w reżyserii Marthy Coolidge
 Honeysuckle Rose – amerykański melodramat z 1980 roku
 Wojna państwa Rose – amerykańska czarna komedia z 1989 roku na podstawie powieści Warrena Adlera
 Rose – pierwszy odcinek pierwszej serii brytyjskiego serialu science-fiction Doktor Who

Pozostałe 
 Floyd Rose – firma zajmująca się licencjonowaniem, dystrybucją i produkcją systemu tremolo zwanego potocznie floydem
 Klan Rose – szkocki klan
 Rose – koktajl alkoholowy
 ROSE – protokół z rodziny OSI
 ROSE Online – gra typu MMORPG

Zobacz też 
 Périgny-la-Rose
 Rose Belle
 Rose City
 Rose Creek
 Rose Hill
 Rose Valley
 Sainte-Rose
 St. Rose
 Ste. Rose du Lac
 Wild Rose